Janeiro, qui signifie « janvier » en portugais, peut désigner (homonymies partielles) :

Brésil 
la cité de Rio de Janeiro ;
l'État de Rio de Janeiro, qui tire son nom de la ville ;

Portugal 
Janeiro de Baixo, une des paroisses civiles de la municipalité de Pampilhosa da Serra, située dans le district de Coimbra ;
Janeiro de Cima, une des paroisses civiles de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco ;
Vale de Janeiro, une des paroisses civiles de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance.